Моква:

 Моква (1-я Моква) — деревня в Курском районе Курской области России.
  — населённый пункт в Нигерии.
 Моква — река в Абхазии.